Sambia bezeichnet

 Sambia, Binnenstaat im südlichen Afrika
 Sambia (Volk), Ethnie in Papua-Neuguinea
 das Samland als frühere altpreußische Landschaft, Halbinsel
 Sambia (Komoren), Ort auf der Insel Mohéli der Komoren